Cette liste présente les 71 membres de la  législature du Landtag de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au moment de leur élection le  lors des Élections législatives régionales de 2006 en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 36 circonscriptions, de manière directe ou s'il a été repêché par le système de la proportionnelle via une liste régionale.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi

Cabinet Ringstorff III

 05